Agulo är en kommunhuvudort i Spanien. Den ligger på ön La Gomera i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i Atlanten sydväst om fastlandet Spanien,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Agulo ligger  meter över havet och antalet invånare är . .

Terrängen runt Agulo är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Havet är nära Agulo åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Agulo. Runt Agulo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián de la Gomera,  km sydost om Agulo. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Gallery

Källor

Externa länkar

Orter i Kanarieöarna